Buslijn 34 (Amsterdam)
 Buslijn 34 (Haaglanden)
 Buslijn 95 (Rotterdam)